dan, 24 sata
 Dani (Bosiljevo), naselje u općini Bosiljevo
 Dani (narod)
 Dani (Germani), ili Daner, starogermansko pleme, preci suvrenmenih Danaca.
 Dani (Red Hot Chili Peppers), fiktivna djevojka koja se spominje u nekoliko pjesama Red Hot Chili Peppers.
 Dani, bosanskohercegovački mjesečnik

Osobe 
 Dani (pjevačica), francuska pjevačica i glumica
 Ahmad Hasan Dani, poznati pakistanski znanstvenik i profesor arheologije, antropologije, jezikoslovlja i povijesti. 
 Daniel Miguélez Martínez, nogometaš